Pagodenburg der Name von:

 Pagodenburg (Nymphenburg) im Schlosspark Nymphenburg, München
 Pagodenburg (Rastatt)